Toponímia:
 Conti-sur-Selles, petita població del nord de França a uns 32 quilòmetres d'Amiens
 Principat de Conti, domini feudal de França creat per a una branca capeta de Borbó sorgida de la casa de Condé 
 Serra de' Conti, municipi de la província d'Ancona, a la regió italiana de les Marques 
 Biografies:
 Angelo Conti (1956 - 2018), vocalista, guitarrista, lletrista italià, i un dels fundadors de Banda Bassotti
 Anita Conti (Ermont, 1899 - Douarnenez, 1997), oceanògrafa i fotògrafa
 Bill Conti o William Conti (Providence, Rhode Island, Estats Units, 1942), compositor estatunidenc de músiques de pel·lícules
 Bruno Conti (Nettuno, Roma, 1955), entrenador de futbol italià, que va entrenar a la Roma de la Sèrie A 
 Carlo Conti o Natale Marí Conti (Florència, 1961), presentador de televisió italià
 Carlo Conti (compositor) (Arpino, 1796 – Nàpols, 1868), compositor italià
 Carlos Conti Alcántara (Barcelona, 1916 – 1975), guionista i dibuixant de còmics 
 Claudio Conti (Capracotta, Molise, 1836 - Nàpols, Campània, 1878), compositor italià que destacà com a pedagog
 Constantino Conti o Tino Conti (Nibbionno, 1945), ciclista italià, professional entre 1969 i 1978
 Elena Conti (Varese, 1967), bioquímica i biòloga molecular italiana, directora de l'Institut Max Planck 
 Francesco Bartolomeo Conti (Florència, Toscana, 1681 - Viena, Àustria, 1732), compositor i intèrpret de tiorba
 Giacomo Conti (Palerm, 1918 – Verona, 1992), pilot de bob i aviador italià que va competir durant la dècada de 1950
 Leopoldo Conti (1901 - 1970), futbolista italià de la dècada de 1920
 Niccolò de' Conti (Chioggia, Vèneto, 1385 – Venècia, 1469), mercader i explorador de la República de Venècia 
 Pamela Conti, centrecampista/davantera de futbol internacional per Itàlia, amb la qual va jugar les Eurocopes 2005 i 2009
 Roberto Conti (Faenza, Ravenna, 1964), ciclista italià professional entre 1986 i 2003
 Valerio Conti (Roma, 1993), ciclista italià professional des del 2014 
 Miscel·lània:
 Príncep de Conti, títol nobiliari francès que va pertànyer a una branca menor de la Casa de Condé 
 Selca-Conti, equip ciclista italià creat el 1982 que participa en els circuits continentals de ciclisme, principalment l'UCI Europa Tour, així com les curses de l'UCI World Tour